

Заушшя () — село в Липській сільській раді Несвізького району Мінської області

Заушшя () — село в общині Білеча Республіки Сербської Боснії і Герцоговини

Заушшя — історичний регіон, інша назва Зауської волості Овруцького повіту Київського воєводства Речі Посполитої

Багатозначні топоніми